Индекс человеческого развития субъектов Российской Федерации сильно разнится. Жизнь в одних из наиболее развитых Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области сопоставима с жизнью в Дании, Словении, Испании и ОАЭ; качество жизни в таких регионах, как Республика Тыва, Алтай или Ингушетия, сопоставимо с жизнью в Монголии, Китае и Албании, соответственно. Серьёзный региональный разрыв по уровню ИЧР замедляет общее развитие страны. Кроме того, объективная оценка человеческого потенциала невозможна ввиду наличия внутрирегионального неравенства населения по доходу, а также сильной неоднородности внутри региона (региональная столица наиболее богата, а муниципалитеты гораздо беднее). Другая серьёзная проблема — несбалансированность развития отдельных составных частей человеческого потенциала (доход, образование и долголетие), в частности, в России очень высокий индекс образования — 0,910, в то время как индекс долголетия — лишь 0,671, а индекс дохода — 0,703 (некоторые кавказские республики, наоборот, имеют высокий индекс долголетия, но худший индекс образования).

Лишь треть регионов имеет относительную сбалансированность, почти половина регионов имеет худшие показатели сбалансированности доходов, в то время как в экспортно-сырьевых регионах завышенный показатель доходов. Несмотря на все существующие проблемы, наблюдается динамичный и устойчивый рост индекса по всем регионам России. Например, беднейший субъект РФ — Республика Тыва с ИЧР 0,786 в 2016 году сопоставима с Санкт-Петербургом 2000 года, Москва 2000 года была бы сопоставима с Мурманской Областью в 2016 году. Москва считается самым благополучным регионом по всем трём критериям; высокие места в списке также занимают области, в которых ведётся добыча нефти и газа. Самым благополучным регионом после Москвы и Санкт-Петербурга является Тюменская область, по общему индексу приблизительно равная Санкт-Петербургу, но значительно отстающая от него по уровню медицины и образования, компенсируя это высоким индексом доходов.

По данным на 2010 год, более 20 % россиян живут в благополучных регионах, в то время как 10 % — в депрессивных. Также наблюдается постепенная тенденция к уравниванию индекса по всем российским регионам. В наиболее депрессивных регионах наблюдается более динамичный рост индекса в противовес экспортно-сырьевым регионам. Так, если в 1999 году разрыв ИЧР между Москвой и Тывой составлял 0,276, то в 2016 году он составляет 0,166 балла. Самой благополучной национальной республикой в России остаётся Татарстан, заняв в 2011 году четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Среди других благополучных республик выделяются Якутия, Удмуртия и Башкортостан. С другой стороны, большинство остальных республик вместе с дальневосточными регионами остаётся самыми депрессивными регионами в России. По состоянию на 2017 год все регионы России сумели преодолеть отметку 0,800 в индексе человеческого развития.

Индекс человеческого развития для России в 2020 году составил 0,824 согласно отчету Программы развития ООН. Страна занимает 50-е место среди 189 государств мира и остается в группе с очень высоким уровнем человеческого развития, говорится в докладе. С 1990 года значение ИЧР увеличилось с 0,735 до 0,824, рост составил 12,1 %.

При средней продолжительности жизни в 72,6 года россияне учатся более 15 лет, а валовой доход на душу населения с поправкой на паритет покупательной способности составляет 26,157 тыс. $. Таким образом, с 1990 года продолжительность жизни в РФ увеличилась на 4,5 года, продолжительность обучения — на 3 года, а ВНД — на 21,6 %. Несмотря на то, что ВНД в России выше, чем в некоторых странах Европы и Центральной Азии (17,939 $), он значительно ниже, чем у стран с очень высоким индексом человеческого развития (44,566 тыс. $). Авторы отчета Программы развития ООН по этому показателю сравнивают Россию с другими странами постсоветского пространства. Так, ВНД Казахстана составляет 22,857 $, Белоруссии — 18,546 $, Украины — 13,216 $. Что касается индекса гендерного развития, то здесь Россия занимает 50-е место из 162 стран. В стране женщины занимают 34,9 % мест в парламенте. Для сравнения в Казахстане — 22,1 %, на Украине — 20,5 %, в Белоруссии — 34,9 %. 87,2 % взрослых россиянок имеют как минимум среднее образование (показать по образованию среди мужчин — 95,7 %). Сейчас доля работающих женщин в стране не превышает 55 %, в то время как среди мужчин работают более 70 %. Кроме того, в этом году при расчете ИЧР используются два новых экологических индикатора: объём выбросов углекислого газа и материальный след (объем природных ресурсов, используемых для производства товаров и услуг). Согласно последним данным, на каждого взрослого человека приходится 11,7 т выбросов углекислого газа на душу населения. Если пересчитать ИЧР для страны с учётом того негативного воздействия, которое это развитие оказывает на окружающую среду, то он снизится на 5,1 %.

Список ФО России по ИЧР в сравнение с другими странами 
Это список федеральных округов России по индексу человеческого развития по состоянию на 2019 год.

Список субъектов России по ИЧР в сравнение с другими странами 
Это список субъектов России по индексу человеческого развития, по состоянию на 2019 год.

Общий список 
Легенда

 — в связи с тем, что республика Крым и город федерального значения Севастополь в 2014 году вошли в состав России, они учитываются в статистиках о регионах России. Все данные, предоставленные до 2014 года учитывают индекс развития Крыма и города Севастополя, когда те находились в составе Украины.

Республики

Индекс образования 
Индекс образования условно демонстрирует общий уровень образованности среди населения, что в стране является самым высоким показателем и соответствует уровню развитых стран; с другой стороны, он переживал общий упадок до середины 2000-х и начал снова расти, но крайне медленно, фактически находясь в стагнации, что замедляет общий прирост ИЧР. У некоторых регионов индекс продолжает деградировать, особенно на Северном Кавказе.

Заниженные показатели Московской и Ленинградской областей не совсем соответствуют действительности, так как большинство их жителей получает высшее образование в Москве или Санкт-Петербурге.

Индекс долголетия 
Индекс долголетия показывает общую продолжительность жизни населения, и соответствует уровню стран третьего мира. Является самым низким в России по причинам слабо развитой медицины и, в целом, ведения нездорового образа жизни. Несмотря на это, индекс долголетия с 2003 года устойчиво повышается практически во всех регионах России быстрее общего индекса ИЧР. Высокий уровень индекса наблюдается в северокавказских республиках, в основном за счёт того, что там не распространён алкоголизм. Официальные цифры продолжительности жизни в северокавказских республиках могут быть завышены.

Индекс доходов 
Индекс доходов демонстрирует сильный разрыв между самыми благополучными и депрессивными регионами; в частности, Москва и те регионы, где добывают природные ресурсы, демонстрируют максимальные показатели, в то время как индекс доходов многих республик соответствует странам третьего мира, и 10 лет назад был сопоставим с нищими аграрными странами. Тем не менее данный индекс не может объективно демонстрировать материальное благополучие граждан многих регионов России ввиду следующих причин:

1)Значительная часть граждан, работающих в Москве и Петербурге, по факту живёт за пределами этих субъектов федерации: это увеличивает подушевой ВВП Москвы и Петербурга до уровня развитых стран, но уменьшает подушевой ВВП Московской и Ленинградской области. Как следствие, реальный уровень жизни в Москве и Петербурге ниже, чем в соответствии с этим индексом.

2)ВВП, произведенный в сырьевых регионах(Сахалинская область, Тюменская область и пр.), перераспределяется по стране при помощи различных экономических механизмов, а не остаётся в этих регионах. Как следствие, реальный уровень жизни там ниже, чем в соответствии с этим индексом.

3)ВВП по ППС считается исходя из посылки, что уровень цен во всей стране одинаков, хотя это не так — в северных регионах и мегаполисах уровень цен выше, чем в среднем по стране. Как следствие, курс доллара по ППС для северных регионов и мегаполисов согласно этому индексу ниже, чем должен быть, и подушевой долларовый ВВП по ППС — выше, чем должен быть.

Несмотря на это, наблюдается тенденция динамичного роста индекса доходов во всех регионах и уменьшение разрыва между благополучными и депрессивными регионами.

См. также 
 Список стран по индексу человеческого развития

Ссылки 
 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010
 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010
 Индекс развития человеческого потенциала в регионах России — подробные данные 2009 года и динамика за 2002—2009 гг.
 Индекс развития человеческого потенциала в регионах России 2004
 Круглый стол «Развитие человеческого потенциала в регионах России»
 Регионы России: социальная проекция экономического роста

Примечания 

Население России
Субъектов РФ
Списки субъектов Российской Федерации